Еліа́сберг () — єврейське прізвище.

Відомі особи 
 Еліасберг Павло Юхимович (1914—1968) — один з основоположників космонавтики.
 Еліасберг Максим Юхимович (1904—?) — брат Павла, вчений, конструктор в галузі верстатобудування, лауреат Сталінської премії.
 Еліасберг Карл Ілліч (1907—1978) — радянський диригент, заслужений діяч мистецтв РРФСР (1944).
 Мордехай Еліасберг (1817—1889) — рабин (див. ).
  (народ. 1954) — американський режисер і сценарист.

Єврейські прізвища